

Персоналии 
 Чик, Джоуи (род. 1979) — американский конькобежец.
 Чик, Молли (род. 1950) — американская актриса.
 Чик, Сэнди (род. 1947) — зимбабвийская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1980 года.
 Чик, Тибор (1927—1976) — венгерский боксёр.
 Чик, Ференц (1913—1945) — венгерский пловец.
  (1916—1967) — индийский джазовый трубач, композитор.

Составные фамилии 
 Лофтус-Чик, Рубен (род. 1996) — английский футболист, полузащитник.

Топонимы 
 Чик — посёлок городского типа в Новосибирской области.
 Чик — деревня в Новосибирской области.
 Чик — река в Новосибирской области.
  — река в Сербии и Венгрии.
 Чик-Елга — деревня в Архангельском районе Башкортостана.

См. также 
 Зай и Чик
 Chic (значения)
 Chick
 Чика
 Чики